Ногейра-ду-Краву:

 Ногейра-ду-Краву — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Ногейра-ду-Краву — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.